Geografia:
 Seymour (Connecticut)
 Seymour (Indiana).
 Seymour (Iowa).
 Seymour (Missouri).
 Seymour (Tennessee).
 Seymour (Texas).
 Seymour (Wisconsin).
 Seymour (Comtat d'Eau Claire), població del Comtat d'Eau Claire (Wisconsin, Estats Units d'Amèrica).
 Seymour Island, illa de l'Antàrtida.
 Biografies:
 David Seymour (Varsòvia, 1911 - Qantara, Egipte, 1956), fotògraf fundador de l'Agència Magnum.
 Jane Seymour (1509 – 1537), reina consort d'Anglaterra tercera esposa d'Enric VIII d'Anglaterra.
 Jane Seymour (actriu) (1951, Hayes, Middlesex), actriu anglesa.
 Martin Seymour-Smith (Londres, 1928 - Bexhill-on-Sea, East Sussex, 1998), crític anglès.
 Philip Seymour Hoffman (Rochester, Nova York, 1967), actor estatunidenc.
 Seymour Cray (1925), matemàtic i electrònic.
 Seymour Martin Lipset (Nova York, 1922 - 2006), sociòleg estatunidenc.
 Seymour Papert (1928), estudiós de la intel·ligència artificial i inventor del llenguatge de programació Logo.
 Seymour Skinner, personatge de ficció dels Simpson.